Медленнорастущая иерархия представляет собой семейство функций  , где  — это некий большой счётный ординал, такой, что фундаментальные последовательности присвоены всем предельным ординалам, меньшим чем .

Медленнорастущая иерархия определяется следующим образом:
 
 
 , если и только если  — предельный ординал,
где   обозначает  -й элемент фундаментальной последовательности присвоенной предельному ординалу  .

Каждый ненулевой ординал  может быть представлен в уникальной нормальной форме Кантора  где  – первый трансфинитный ординал, .

Если , тогда  — предельный ординал и ему может быть присвоена фундаментальная последовательность следующим образом:

Если , тогда  и .

Используя эту систему фундаментальных последовательностей можно определить медленнорастущую иерархию до первого числа эпсилон . Для  верно равенство  согласно стрелочной нотации.

С более мощными системами фундаментальных последовательностей можно ознакомиться на следующих страницах:
Функция Веблена
Пси-функции Бухгольца

Медленнорастущая иерархия «догоняет» быстрорастущую иерархию при  , используя пси-функции Бухгольца, то есть

 для всех .

См. также 
 Быстрорастущая иерархия
 Иерархия Харди

Примечания

Ссылки 

Функции
Большие числа
Теория множеств
Теория доказательств